Карано () — коммуна в Италии, располагается в провинции Тренто области Трентино-Альто-Адидже.

Население составляет 999 человек (2008 г.), плотность населения составляет 76 чел./км². Занимает площадь 13 км². Почтовый индекс — 38033. Телефонный код — 0462.

Покровителем коммуны почитается святитель Николай Мирликийский, чудотворец, празднование 6 декабря.

Демография 
Динамика населения:

Администрация коммуны 
 Официальный сайт:

Ссылки 

 http://www.istat.it/ 
 http://www.istat.it/english/